Le championnat du monde de squash féminin 1985 se déroule à Dublin du 25 au 30 août 1985. Susan Devoy remporte son premier titre (sur un total de quatre) en battant Lisa Opie en finale.

Têtes de série

Tableau principal

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash masculin 1985
 Championnats du monde de squash

Liens externes 

1985
Squash féminin
Squash féminin 1985
Événement sportif à Dublin
Monde féminin 1985
Monde féminin
1985 en Irlande
Sport en août 1985